This Christmas, che in lingua inglese significa Questo Natale, può riferirsi a:

 This Christmas - Natale e altri guai (This Christmas) – film del 2007 diretto da Preston A. Whitmore II
 This Christmas – film del 2022 diretto da Chris Foggin
 This Christmas – brano musicale natalizio del 1970 di Donny Hathaway successivamente oggetto di numerose cover
 This Christmas – album del 1990 di Patti LaBelle
 This Christmas – album del 1999 dei 98 Degrees
 This Christmas – singolo del 2002 di TobyMac
 This Christmas – album del 2009 di Michael McDonald
 This Christmas – album del 2010 di JYP Nation
 This Christmas – brano musicale di Kim Tae-yeon del 2017
 This Christmas, Aretha – album del 2008 di Aretha Franklin